Вологодский авиацио́нный спорти́вный клуб (Вологодский аэроклуб, Вологодский АСК) — авиационный спортивный клуб (АСК) в Вологде. Клуб осуществляет подготовку лётчиков, парашютистов. Полёты проводятся на аэродроме Труфаново.

История 
Учебная база аэроклуба располагалась в здании РОСТО (ДОСААФ) по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д. 39.
За время работы Вологодского АСК подготовлено множество пилотов, парашютистов. Спортсмены клуба одержали значительное количество побед, завоевали множество медалей на чемпионатах СССР и России.

Прыжки проводятся на Аэродроме «Труфаново», каждую субботу и воскресение. При себе необходимо иметь паспорт, и медицинскую справку от терапевта.

Известные выпускники 
 Андреев, Владимир Иванович — Генерал-полковник авиации, Заслуженный военный лётчик СССР, Командующий авиацией ПВО России.

Примечания

Ссылки 
 Деловая сеть
 Премьер
 Официальный сайт Правительства Вологодской области
 Радио Трансмит
 Спортивный портал SportVO.ru

Авиационный спорт
Парашютный спорт
Аэроклубы ДОСААФ
Спортивные клубы Вологды